Geografia física: Un fondo és una vall estreta entre muntanyes abruptes, excavada per les aigües d'un curs d'aigua, vegeu congost (hidrografia)
 Topònims:
 el Fondo, zona humida del Baix Vinalopó 
 Parc Natural del Fondo, parc natural del País Valencià entre les localitats de Crevillent i Elx, en la comarca del Baix Vinalopó
 el Fondo (Santa Coloma de Gramenet), barri de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) 
 estació de Fondo, estació del metro de Barcelona al municipi de Santa Coloma
 Fondo (Trento), municipi italià de la província de Trento
 Fondo d'en Roig, jaciment arqueològic ibèric de Cunit (Baix Penedès)
 Fondo de Sucs, partida de l'Horta de Lleida
 Fondo de l'Escaldat, curs fluvial del Baix Penedès
 Altres:
 A fondo, antic programa de TVE presentat per Joaquín Soler Serrano
 Fondo de Cultura Económica, editorial mexicana

Vegeu també